La ligne 14 du tramway de Prague est une ligne de tramway  qui relie Sídliště Barrandov à Ortenovo náměstí.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 14 relie Sídliště Barrandov (au Sud de la ville) à Ortenovo náměstí (au Nord). Les rames poursuivent leur route jusque Kubánské náměstí, en tant que ligne 24.

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 14 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague. Les rames poursuivent leur route au-delà de Ortenovo náměstí, jusque Kubánské náměstí, en tant que ligne 24.

L'arrêt Tusarova n'est desservi qu'en direction de Sídliště Barrandov. L'arrêt U Průhonu n'est desservi qu'en direction de Ortenovo náměstí.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague